Lumajang (regentschap), regentschap in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Lumajang (stad), de hoofdstad van het regentschap Lumajang in de provincie Oost-Java
 Lumajang (plaats), een plaats in het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java

Noot: oude spelwijzen: Loemadjang of Lumadjang